Ава — многозначный термин:

Топоним 
 Ава — государство и правящая династия в Бирме (ныне Мьянма) в XIV—XVI веках.
 Ава — древний город в Бирме, столица одноимённого государства.
 Ава — город в Японии, расположенный в префектуре Токусима.
 Ава — историческая область Японии, соответствующая южной части сегодняшней префектуры Тиба.
 Ава — историческая область Японии, соответствующая сегодняшней префектуре Токусима на острове Сикоку.
 Ава — остров в Японском море.
 Ава — река в Омской области.
 Ава — река в Омской области.

Персоналии 
 Ава женское имя на английском и других языках.
  — римско-католическая святая IX века, дочь короля Аквитании Пипина II, её католические именины 29 апреля.
 Фрау Ава (ок.1060—1127) — австрийская поэтесса начала XII века.

Фильмы 
 «Ава» — кинофильм, 2017, Франция, реж. Лея Мисиус.
  — кинофильм, 2017, Иран, Канада, Катар, реж. Садаф Форуги.

См. также 
 Аватар (картинка)
 Аава
 Авва